Рава-Мазовецка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Равский повят, Лодзинское воеводство. Население — 8550 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Богушице
 Богуславки-Мале
 Бышевице
 Хрусты
 Дзюрдзёлы
 Гарлув
 Глухувек
 Якубув
 Янолин
 Юлианув
 Калень
 Калишки
 Конопница
 Ксенжа-Воля
 Кужешин
 Леопольдув
 Линкув
 Люткувка
 Малгожатув
 Матыльдув
 Нивна
 Нова-Войска
 Пасека-Валовска
 Подляс
 Пшеводовице
 Пукинин
 Рогувец
 Россоха
 Сошице
 Стара-Войска
 Старе-Былины
 Сцеки
 Валовице
 Вильковице
 Волуча
 Загуже
 Завады
 Жыдомице

Прочие поселения 
 Богуславки-Дуже
 Богушице-Мале
 Гай
 Хеленув
 Хута-Валовска
 Юлианув-Радуцки
 Кужешинек
 Нова-Россоха
 Новы-Глухувек
 Новы-Кужешин
 Покшивна
 Стара-Россоха
 Стары-Двур
 Свинице
 Зажече
 Зелёне

Соседние гмины 
 Гмина Бяла-Равска
 Гмина Целёндз
 Гмина Черневице
 Гмина Глухув
 Гмина Новы-Кавенчин
 Рава-Мазовецка
 Гмина Регнув
 Гмина Скерневице
 Гмина Желехлинек

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства